Termenul diateză  poate însemna:

 Diateză (gramatică) - o categorie gramaticală caracteristică verbului, care exprimă raportul dintre acțiune și subiectul gramatical.
 Diateză (medicină) - un termen medical pentru a desemna predispoziția unei persoane de a contracta anumite boli (ca, de exemplu, diateza hemoragică - pentru coagulopatii - sau diateza atopică - pentru bolile alergice).